

Patronyme 

 Daniel Frasnay (1928-2019), photographe français.
 Pierre de Frasnay (1676-1753), écrivain français.

Toponyme 
 Frasnay-les-Chanoines
 Frasnay, ancienne paroisse de la Nièvre
 Frasnay, ancienne commune française de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Frasnay-Reugny

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France